

Сагіно — місто, штат Мічиган
 Сагіно — місто, штат Техас
 Сагіно — селище, штат Міссурі